Леви́тский (; )) — фамилия; имеет женскую форму Левитская.

 Левицкие — дворянский род.

Левитский
 Левитский, Александр Степанович (1856—1933) — русский государственный и промышленный деятель.
 
 
 
 
 Левитский, Никандр Матвеевич (ок. 1855 – не ранее 1909) — русский богослов, историк, автор нескольких книг.
 
 Левитский, Пётр Иванович (1838—1880) — российский медик; профессор патологии и терапии Казанского университета.
 Левитский, Роман Ильич (в ряде источников Левицкий; 1855—1886) — российский теолог, доцент МДА.
 Левитский, Степан Михайлович (1876—1924) — русский шахматист.

Левитская
 Левитская, Алина Афакоевна (род. 1954) — ректор Северо-Кавказского федерального университета
 Левитская, Ирина Георгиевна (1927—2012) — заслуженный художник Украины.
 Левитская, Лия Сергеевна (1931—2009) — советский тюрколог.
 Левитская, Мария Сергеевна (род. 1955) — народный художник Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины.
 Левитская, Надежда Григорьевна (1925—2020)  — библиограф, тайная помощница А. И. Солженицына,  дочь Г. А. Левитского.

См. также 
 Левицкий, Левицкая